In 1931/32 werd het 32ste voetbalkampioenschap gespeeld dat georganiseerd werd door de Zuid-Duitse voetbalbond. De eindronde werd geherstructureerd. Er waren nu twee groepen die geografisch verdeeld waren. Beide groepswinnaars plaatsten zich voor de eindronde om de Duitse landstitel en speelden wel nog een onderlinge finale voor de Zuid-Duitse titel. Eintracht Frankfurt werd kampioen en Bayern München vicekampioen. Beide tweedes uit de groepen bekampten elkaar nog voor het derde ticket naar de eindronde, dat door Nürnberg gewonnen werd.

Nürnberg versloeg Borussia Fulda en Holstein Kiel en werd dan door Bayern verslagen. Frankfurt versloeg Hindenburg Allenstein, TeBe Berlin en FC Schalke 04. Bayern versloeg Minerva 93 Berlin, PSV Chemnitz en Nürnberg. In de finale troffen Frankfurt en Bayern zich. Deze laatste won met 2-0 en werd voor de eerste keer landskampioen.

Eindronde

Noordwest

Zuidoost

Finale

De wedstrijd werd na 83 minuten gestopt wegens toeschouwerstumult. De bond riep Frankfurt, dat met 2-0 leidde tot winnaar uit.

Wedstrijd om derde deelnemer eindronde
 Heen

 Terug

Externe links
 Euroleagues
 fussball-historie

Zuid-Duitse voetbalbond
Duits competitievoetbal 1931/32